Бій століття — у різні часи боями століття називали боксерські поєдинки між принциповими суперниками, на яких дуже очікувала спортивна спільнота та загалом суспільство, та які потім увійшли в історію боксу як найвидовишніші та найнапруженіші сутички. Також, такі бої мали деякий вплив на подальший розвиток боксу та неодноразово, протягом багатьох років, тиражувалися у масовій культурі та медіа.

Як правило, термін «Бій століття» стосується першого бою між Мухаммедом Алі та Джо Фрейзером у 1971 році.

Це значення може також означати інші бої:
 1910 — матч між Джеком Джонсоном та Джеймсом Джеффрісом
 1938 — матч між Джо Луісом та Максом Шмелінгом
 1975 — матч між Мухаммедом Алі та Джо Фрейзером (3-й бій — «Трилер в Манілі»)
 2015 — матч між Флойдом Мейвезером молодшим та Менні Пак'яо
 2017 — матч між Флойдом Мейвезером молодшим та Конором МакГрегором

Бокс